Csehország
 Suchdol nad Lužnicí, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Suchdol nad Odrou, település a Nový Jičín-i járásban
 Suchdol, település a Kutná Hora-i járásban
 Suchdol, település a Prostějovi járásban
 Suchdol, Prága 6. kerületének a része
 Suchdol, Bujanov településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Suchdol, Křimov településrésze a Chomutovi járásban
 Suchdol, Kunžak településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Suchdol, Prosenická Lhota településrésze a Příbrami járásban
 Suchdol, Vavřinec településrésze a Blanskói járásban